Skam – webserie norvegese
 Skam – franchise dell'omonima webserie norvegese
 Skam Records – etichetta discografica inglese

Pagine correlate 
 Scam